Срезнево — топоним:

 Срезнево — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Срезнево — деревня в Городском округе Кашира Московской области.
 Срезнево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Сре́знево — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Сре́знево — село в Шиловском районе Рязанской области.